Комленович (, ) — южнославянская фамилия. Известные носители:
 Комленович, Даворин (род. 1944) — хорватский шахматист, гроссмейстер (1991).
 Комленович, Слободан (род. 1971) — югославский футболист, выступавший на позиции защитника.